gmina Dobre (powiat miński) – województwo mazowieckie
 gmina Dobre (powiat radziejowski) – województwo kujawsko-pomorskie